Ісла́мов (жіночий відповідник — Ісла́мова) — прізвище, що походить від імені Іслам.

Відомі носії 
 Дініс Ісламов (1921—1973) — башкирський радянський письменник і журналіст.
 Ісламов Дмитро Вікторович ( 1977) — російський державний і політичний діяч, депутат Державної Думи VII скликання, член фракції «Єдина Росія».
 Доніор Ісламов ( 1989) — молдовський борець греко-римського стилю узбецького походження, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Ісламов Олег Хамітович ( 1953) — радянський хокеїст і український хокейний тренер.
 Ісламов Олександр Олександрович ( 1986) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Ісламов Пахріддін Якубович ( 1963) — радянський футболіст, захисник.
 Ісламов Раміль Раїсович ( 1973) — узбецький і російський борець вільного стилю та тренер, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонатів Азії, срібний призер Азійських ігор, володар Кубку світу, учасник двох Олімпійських ігор.
 Ісламов Юрій Верікович (1968—1987) — учасник Афганської війни, Герой Радянського Союзу.

Ісламова 
 Ісламова Валентина Іванівна ( 1992) — російська та казахська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії, бронзова призерка Європейських ігор.

Прізвища